Лазавка — топоним в России:

 Лазавка — река в Новодеревеньковском районе Орловской области, левый приток Любовши.
 Лазавка — село в Новодеревеньковском районе Орловской области, входит в сельское поселение Никитинское.